Little Italy bezeichnet Stadtviertel der italienischen Diaspora:
 Little Italy (Chicago) in Chicago, Vereinigte Staaten
 Little Italy (New York City) in New York City, Vereinigte Staaten
 Little Italy (San Diego) in San Diego, Vereinigte Staaten
 Little Italy (Toronto) in Toronto, Kanada

 umgangssprachlich für Carlton (Victoria), das Little Italy von Melbourne, Australien
 umgangssprachlich für Leichhardt (New South Wales), das Little Italy von Sydney, Australien

Little Italy steht für:
 Little Italy (dt. Titel: Ein Rezept für die Liebe), US-amerikanisch-kanadische Liebeskomödie (2018)

Siehe auch:
 Chinatown
 Greektown